Rachel Harrison (n. 1966) artista e fotografa statunitense
 Rachel Harrison (n. 1989) calciatrice scozzese di ruolo portiere